In dieser Liste sind die Standardgrößen für Rundzellen (R) nach Nomenklatur-Methode 1 der IEC 60086 aufgeführt.

Die International Electrotechnical Commission – kurz IEC – ist eine internationale Normungsorganisation im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik mit Sitz in Genf. In der Norm IEC 60086 Primary batteries (Primärzellen=nicht wiederaufladbare galvanische Zellen) ist unter anderem die Nomenklatur für Batterietypen festgelegt. Hierbei gibt es zwei Methoden:

 Methode 1, bis Oktober 1990, aber immer noch verbreitet: Zellengröße ist nicht direkt aus Typnummer ablesbar. Standardgrößen wurden einfach festgelegt, in die Norm aufgenommen und durchnummeriert. Es gibt 3 Formfaktoren:
 R = round (zylindrisch)
 F = flat (flach, in Schichten aufgebaut)
 S = square (quaderförmig)
 Methode 2, ab Oktober 1990: maximaler Durchmesser und Höhe sind direkt aus dem Namen ablesbar. Es gibt 2 Formfaktoren:
 R = round (zylindrisch)
 P = non-round (nicht zylindrisch)

Bei beiden Methoden wird vor den Formfaktor noch ein Buchstabe gesetzt, der das chemische System der Zelle beschreibt. Ist dem Formfaktor kein weiterer Buchstabe vorangestellt, so ist damit eine Zink-Kohle-Zelle gemeint oder einfach nur die Baugröße, je nach Thema.

Liste

Einzelnachweise 

Batterie
!